La Coupe COSAFA 2019 est la dix-neuvième édition de cette compétition organisée par la COSAFA. 

Les matchs se déroulent en Afrique du Sud.

Participants 
Six pays qualifiés pour la CAN doivent initialement participer à la coupe COSAFA. Finalement, le Zimbabwe est le seul à envoyer son équipe première, tandis que l'Angola et Madagascar se désistent, la Namibie et l'Ouganda envoient leurs équipes B et l'Afrique du Sud ses moins de 23 ans.

Phase de qualification 
Les vainqueurs de chaque groupe se qualifient pour la phase finale. L'Afrique du Sud est qualifié directement pour les quarts de finale.

Les matchs ont lieu au King Zwelithini Stadium d'Umlazi.

Groupe A 
L'Angola déclare forfait avant le début de la compétition.

Groupe B

Phase finale 
Les matchs se déroulent au stade Moses-Mabhida de Durban, sauf les quarts de finale qui ont lieu au Princess Magogo Stadium de KwaMashu.
En cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire, on procède directement à la séance de tirs au but.

Notes et références

Liens externes 
 

2019
Football en mai 2019
Football en juin 2019
Sport en Afrique du Sud en 2019
Compétition de football en Afrique du Sud
Événement sportif international en Afrique du Sud